Hansjörg Jäkle (ur. 19 października 1971 r. w Schonach) – niemiecki skoczek narciarski, dwukrotny medalista olimpijski oraz dwukrotny medalista mistrzostw świata.

Skoki narciarskie uprawia również jego córka, Anna Jäkle.

Kariera 
Pierwszy skok w karierze oddał w 1982. Początkowo uprawiał kombinację norweską, do zjednoczenia Niemiec w 1990 był członkiem kadry RFN. Wtedy to jednak stracił miejsce w kadrze na rzecz zawodników w z byłej NRD. Skoncentrował się na skokach i 30 stycznia 1993 podczas konkursu w Tauplitz zadebiutował w Pucharze Świata w skokach, zajmując 31. miejsce. Był to jego jedyny start w sezonie 1992/1993, wobec czego nie został sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej.

Pierwszym pełnym sezonem w jego karierze był sezon 1993/1994. Już w swoim pierwszym starcie po raz pierwszy zdobył punkty PŚ, zajmując 16. miejsce 11 grudnia 1993 w Planicy. Punkty zdobywał jeszcze sześciokrotnie, jego najlepszym wynikiem było szóste miejsce w Bischofshofen (6 stycznia 1994). W klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie 30. miejsce. Pozwoliło mu to na wyjazd na igrzyska olimpijskie w Lillehammer w lutym 1994. Wystartował tam w konkursie indywidualnym na dużej skoczni, zajmując 24. miejsce, a w konkursie drużynowym wspólnie z Christofem Duffnerem, Dieterem Thomą i Jensem Weißflogiem wywalczył złoty medal. Był to największy sukces w jego karierze. W tym samym roku wziął także udział w mistrzostwach świata w lotach w Planicy, gdzie zajął 10. miejsce. Był także dziesiąty w sezonie 1993/1994 Pucharu Świata w lotach.

Rok później wziął udział w mistrzostwach świata w Thunder Bay, gdzie wraz z Thomą, Weißflogiem i Gerdem Siegmundem zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym. Indywidualnie był dwunasty na dużej skoczni, a na normalnym obiekcie zajął 29. miejsce. W PŚ w skokach czterokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce zawodów, co dało mu 17. miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 1994/1995. Po tym jak był dwunasty w Oberstdorfie, dziesiąty w Garmisch-Partenkirchen, zajął 23. miejsce w Innsbrucku i 21. miejsce w Bischofshofen uplasował się na czternastej pozycji w klasyfikacji końcowej 43. edycji Turnieju Czterech Skoczni. W sezonie 1995/1996 czterokrotnie zdołał wywalczyć punkty i zajął odległe miejsce w klasyfikacji generalnej.

W sezonie 1996/1997 w większości swoich startów zdobywał punkty, dzięki czemu był 23. w klasyfikacji generalnej. Dobre starty pozwoliły mu na udział w mistrzostwach świata w Trondheim w 1997. Indywidualnie plasował się w trzeciej dziesiątce zawodów, jednak w konkursie drużynowym razem z Duffnerem, Thomą i Martinem Schmittem zdobył brązowy medal. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 1997/1998, kiedy to był czternasty w klasyfikacji generalnej. Pomogło mu w tym wywalczenie swojego pierwszego i zarazem ostatniego podium w karierze, 6 stycznia 1998, kiedy był drugi w Bischofshofen, ulegając tylko swemu rodakowi Svenowi Hannawaldowi. Szansę na dobrą lokatę w klasyfikacji końcowej 46. Turnieju Czterech Skoczni stracił jednak po tym jak zajął 31. miejsce w Innsbrucku. Prawie trzy tygodnie później wystartował na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie, gdzie ponownie był dziesiąty. Igrzyska olimpijskie w Nagano w 1998 były ostatnią dużą imprezą w jego karierze. W indywidualnych startach był siedemnasty na normalnej skoczni, a na dużej zajął 57. miejsce. W konkursie drużynowym Niemcy z Jäkle w składzie wywalczyli srebrny medal.

Po igrzyskach uzyskiwał stopniowo coraz słabsze wyniki. W 2000 w Planicy ustanowił swój rekord życiowy 205 metrów. Zwyciężył w Turnieju Schwarzwaldzkim w 2002. Ostatni pucharowy występ zaliczył 1 stycznia 2002, kiedy zajął 48. miejsce w konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Ostatni oficjalny skok oddał 3 marca 2002 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Schönwald im Schwarzwald, gdzie był drugi.

Jest czterokrotnym medalistą mistrzostw Niemiec w skokach. W 1998 zdobył złoty medal, a w latach 1996 i 1997 srebrny na normalnej skoczni. W 1995 wywalczył brązowy medal na dużym obiekcie. Z zawodu jest żołnierzem, jest żonaty, ma dwoje dzieci. Mieszka w rodzinnym Schonach. Pracuje jako nauczyciel i trener juniorów.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: -
 sezon 1993/1994: 30.
 sezon 1994/1995: 17.
 sezon 1995/1996: 64.
 sezon 1996/1997: 23.
 sezon 1997/1998: 14.
 sezon 1998/1999: 24.
 sezon 1999/2000: 21.
 sezon 2000/2001: 50.
 sezon 2001/2002: 88.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1993/1994 – 34.
 1994/1995 – 14.
 1995/1996 – 45.
 1996/1997 – 16.
 1997/1998 – 15.
 1998/1999 – 27.
 1999/2000 – 18.
 2000/2001 – 36.
 2001/2002 – 55.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 32.
 1998 – 7.
 1999 – 25.
 2000 – 33.
 2001 – 18.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 10.
 sezon 1994/1995: 36.
 sezon 1996/1997: 25.
 sezon 1997/1998: 14.
 sezon 1998/1999: 19.
 sezon 1999/2000: 25.
 sezon 2000/2001: 47.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 40.
 1995 – 10.
 1996 – 26.
 1997 – 8.
 1998 – 11.
 1999 – 38.
 2000 – 26.
 2001 – 47.

Miejsca na podium chronologicznie 
  Hinterzarten – 16 sierpnia 1998 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Inne 
 5. miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego 1993
 3. miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego 1996
 1. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Lauscha w 2002
 1. i 2. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Schönwald w 2002

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  
 Sylwetka na stronie skokinarciarskie.pl 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1971
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1995
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1997
Niemieccy medaliści olimpijscy